Подъельники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подъельники — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Подъельники — село в Мариинском районе Кемеровской области.